Croton brasiliensis est un ancien nom pouvant s'appliquer à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae.

 Croton brasiliensis, Mart. ex Klotzsch, 1843 : Croton compressus
 Croton brasiliensis, (Spreng.) Müll.Arg., 1865 : Croton polyandrus

Voir aussi 

Liste des espèces de Croton